The Big O est une série animée produit par Sunrise, Inc., réalisée par Kazuyoshi Katayama et écrite par Chiaki J. Konaka.
The Big O est un nom donné au stade olympique de Montréal.
 The Big O, surnom du catcheur Bob Orton (1929 - 2006), le père du catcheur Bob Orton Junior